Джимми Бейн ():
 Бейн, Джимми (1947—2017) — шотландский бас-гитарист.
 Бейн, Джимми (футболист, 1899) (1899—1849) — шотландский футболист, хавбек.
 Бейн, Джимми (футболист, 1919) (1919—2002) — шотландский футболист, вингер.